Thomas Fuchs peut se référer à :
 Thomas Fuchs, cavalier suisse.
 Thomas Fuchs (1966-), personnalité politique suisse.